Hieronder een overzicht van alle landen en alle spelers die hebben deelgenomen aan het Europees kampioenschap handbal vrouwen 2022 in Slovenië, Noord-Macedonië en Montenegro

Elke selectie bestaat uit 20 speelsters, waarvan per wedstrijd 16 speelsters worden geselecteerd. Een maximum van zes reservespeelsters kan worden ingewisseld tijdens het toernooi. Vanwege de coronapandemie en het hiermee samenhangende risico op positief geteste speelsters, goldt er deze editie geen limiet op het aantal vervangsters dat mocht worden ingewisseld.

Leeftijd, interlands en goals zijn bijgewerkt tot 4 november 2022.

Groep A

Een selectie van 20 speelsters werd bekendgemaakt op 17 oktober 2022. De definitieve selectie werd bekendgemaakt op 2 november 2022.

Hoofdcoach: Nenad Šoštarić

Een selectie van 21 speelsters werd bekendgemaakt op 18 oktober 2022. De definitieve selectie werd bekend gemaakt op 1 november 2022.

Hoofdcoach: Vladimir Golovin

De selectie werd bekendgemaakt op 11 oktober 2022.

Hoofdcoach:  Þórir Hergeirsson

De selectie werd bekendgemaakt op 13 oktober 2022.

Hoofdcoach:  Martin Albertsen

Groep B

De selectie werd bekendgemaakt op 6 oktober 2022. Op 11 oktober werd Mia Rej vanwege eem knieblessure vervangen door Michala Møller. Op 4 november werd Andrea Hansen toegevoegd aan de selectie. 10 dagen later werd Kaja Kamp toegevoegd aan de selectie.

Hoofdcoach: Jesper Jensen

Een selectie van 21 speelsters werd bekendgemaakt op 20 oktober 2022. De definitieve selectie werd bekendgemaakt op 2 november 2022.

Hoofdcoach:   Uroš Bregar

Een selectie van 19 speelsters werd bekendgemaakt op 24 oktober 2022.

Hoofdcoach:  Dragan Adžić

Een selectie van 21 speelsters werd bekendgemaakt op 6 oktober 2022. De definitieve selectie werd bekend gemaakt op 31 oktober 2022. 

Op 7 november werd Nina Dano vanwege een blessure vervangen door Clara Petersson Bergsten. Zes dagen later verving Linn Hansson Sara Johansson.

Hoofdcoach: Tomas Axnér

Groep C

Een selectie van 20 speelsters werd bekendgemaakt op 11 oktober 2022. 
Op 24 oktober werd bekendgemaakt dat Laura Glauser zich moest terugtrekken vanwegen een rugblessure. Ze werd vervangen door Camille Depuiset. De definitieve selectie werd bekend gemaakt op 2 november 2022.

Hoofdcoach: Olivier Krumbholz

De selectie werd bekendgemaakt op 17 oktober 2022.

Hoofdcoach:  Per Johansson

Een selectie van 19 speelsters werd bekendgemaakt op 18 oktober 2022.

Hoofdcoach: Ljubomir Savevski

De selectie werd bekendgemaakt op 19 oktober 2022.

Hoofdcoach: Florentin Pera

Groep D

De selectie werd bekendgemaakt op 13 oktober 2022. Malina Michalczik en Antje Döll raakten geblesseerd voor het toernooi en werden vervangen door Alexia Hauf.

Hoofdcoach: Markus Gaugisch

De selectie werd bekendgemaakt op 24 oktober 2022.

Hoofdcoach: Bojana Popović

De selectie werd bekendgemaakt op 11 oktober 2022.

Hoofdcoach:  Arne Senstad

De selectie werd bekendgemaakt op 17 oktober 2022.

Hoofdcoach: José Ignacio Prades

Statistieken

Nationaliteiten van de coaches
Coaches in vet vertegenwoordigen hun eigen land.

2022V